Grandcourt, commune française de la Seine-Maritime
 Grandcourt, commune française de la Somme
 Grandcourt, village de la ville belge de Virton

Homonymie de localités